Gay — homem ou mulher homossexual
Homem gay
Gay (Geórgia)
Gays (Illinois)
Claude Gay — botânico cuja abreviatura padrão é Gay
Enola Gay

Desambiguações de antropônimos